Винницкий национальный аграрный университет (ВНАУ) — государственное высшее учебное заведение Украины. Здесь получают образование около 14000 студентов на уровне квалификационных требований младшего специалиста, бакалавра, специалиста, магистра. Уровень аккредитации — IV.

История 
Университет был основан в 1982 году.

Структура 
Обучение проводится по 6 факультетам:
 экономический факультет,
 факультет менеджмента и права,
 факультет таможeнного дeла,
 факультет технологии производства и переработки продукции животноводства,
 факультет механизации сельского хозяйства,
 агрономический факультет.

См. также 
 Список высших учебных заведений Украины
 Винницкий государственный педагогический университет
 Винницкий национальный медицинский университет

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Вінницький національний аграрний університет (1982—2017): становлення і розвиток

Высшие учебные заведения Винницы